Западно- и Среднеевропейская епархия (, также Болгарская православная епархия в Западной и Средней Европе, ) — епархия Болгарской православной церкви, объединяющая приходы в Западной Европе с центром в Берлине и архиерейскими наместничествами в Берлине, Будапеште, Стокгольме, Лондоне, Барселоне, Риме.

История 
22 декабря 1979 года епископ Главиницкий Симеон (Костадинов) был назначен был назначен патриаршим викарием в Западной Европе с кафедрой в Будапеште. Выбор на венгерскую столицу в качестве штаб-квартиры пал не только потому, что там существовала старая болгарская церковная община, но и из-за более дешёвого проживания и содержания помещений в восточноевропейской стране.

17 апреля 1986 года патриаршее викариатство было преобразовано в самостоятельную Западноевропейскую епархию, втором центром которой становится Берлин. Епископ Симеон, возведённый в сан митрополита, становится её правящим епископом.

30 мая 1994 года епархия стала именоваться «Западно- и Среднеевропейской», а кафедра перенесена в Берлин.

Епархия имеет регистрацию как юридическое лицо согласно германскому гражданскому праву.

В связи с упразднением 27 ноября 2018 года Экзархата приходов русской традиции в Западной Европе и присоединении большей части его приходов к Русской православной церкви в 2019 году, четыре общины в Дании и Швеции перешли в состав Западно- и Среднеевропейской епархии.

Епископы 
 Симеон (Костадинов) (17 апреля 1986 — 1 декабря 2009)
 Галактион (Табаков) (24 июня — 27 октября 2005) в/у, митр. Старозагорский
 Тихон (Иванов) (24 июня — 27 октября 2009) в/у, еп. Тивериопольский
 Галактион (Табаков) (1 декабря 2009 — 8 июня 2010) в/у, митр. Старозагорский
 Симеон (Костадинов) (8 июня 2010 — 11 июня 2013)
 Антоний (Михалев) (с 27 октября 2013) с июня 2010 — в/у, еп. Константийский

Архиерейские наместничества 
 Архиерейское наместничество в Будапеште: Венгрия, Чехия, Хорватия, Словакия
 Архиерейское наместничество в Берлине: Австрия, Германия, Швейцария и Лихтенштейн
 Архиерейское наместничество в Стокгольме: Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия
 Архиерейское наместничество в Лондоне: Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Франция и Люксембург
 Архиерейское наместничество в Барселоне: Испания и Португалия
 Архиерейское наместничество в Риме: Италия, Сан-Марино, Мальта

Монастыри 
 Свято-Троицкий монастырь (мужской, , Германия)

Примечания

Ссылки 
 http://www.rilaeu.com/

Епархии Болгарской православной церкви
Православие в Германии
Православие в Венгрии
Корпорации общественного права Германии